Ескі-Юрт (крим. Eski Yurt) — стародавнє селище часів Золотої Орди, нині — західний мікрорайон Бахчисарая.
 Ескі-Юрт (річка) — річка в Криму.
 Ескі-Юрт (урочище) — урочище в Криму.

Див. також 
 Ескі
 Ескі-Юртське джерело

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.